Tampax – azienda produttrice di assorbenti e successivamente marchio appartenente al gruppo Procter & Gamble, nonché nome del prodotto
 Tampax – gruppo musicale italiano di genere punk 
 Tampax – rivista ed editrice italiana di cultura underground